Alula, une localité de Somalie.

 Ras Alula, un chef éthiopien, vainqueur des Italiens à la bataille de Dogali en 1887 ;
 Georges Alula (né en 1957), un entrepreneur et homme politique congolais.

Alula peut aussi faire référence à :
 Alula, un groupe de plumes de l'aile d'un oiseau ;
 Alula, une partie des ailes des insectes ;
 Alula, une revue finlandaise d'ornithologie.

Voir aussi 
 Al-'Ula, une localité d'Arabie Saoudite